Lizzie est un diminutif anglo-saxon du prénom Elizabeth.

Prénom 
 
 Lizzie Brocheré (née en 1985), actrice française.
 Lizzie Doron (née en 1953), écrivaine israélienne.
 Lizzie Halliday (1859-1918), tueuse en série d'origine irlando-américaine.
 Lizzie Sadin, photographe spécialisée dans les sujets de société et portant sur les droits de l'homme.
 Lizzie van Zyl (1894-1901), petite fille boer d'Afrique du Sud, morte à l'âge de sept ans de la fièvre typhoïde.
 Lizzie Velásquez (née en 1989), conférencière motivationnelle et autrice américaine.
 Lizzie Yu Der Ling (1885-1944), écrivaine sino-américaine.

Cinéma et télévision
 Lizzie, film américain de Hugo Haas, sorti en 1957.
 Lizzie, film biographique de Craig William Macneill, prévu pour 2018.

 La Légende de Lizzie Borden, téléfilm américain réalisé par Paul Wendkos, diffusé en 1975. 
 Lizzie McGuire, série télévisée américaine diffusée entre 2001 et 2004.
 Lizzie McGuire, film réalisé par Jim Fall sorti en 2003.
 Lizzie McGuire, le film (bande originale)
 The Lizzie Bennet Diaries, web-série dramatique américaine diffusée entre 2012 et 2013.
 All About Lizzie, web-série américaine diffusée entre 2012 et 2013.

Divers 
 , pseudonyme d'Ann Elisabeth Berg, chanteuse féroïen d'origine danoise et islandaise.
 , mascotte des jeux paralympiques d'été de 2000.
 Lizzie est la marque de livres audio du groupe Editis.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de surnom
Homonymie de titre